Allenbach (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de gemeente Hilchenbach in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Allenbach (Rijnland-Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts